Germania – nazwa nadana przez starożytnych Rzymian ziemiom na wschód od Renu i na północ od górnego i środkowego Dunaju
 Germania Superior (Górna) – prowincja rzymska
 Germania Inferior (Dolna) – prowincja rzymska
 Germania – personifikacja Niemiec
 Germania – dzieło Tacyta
 Germania – obraz przedstawiający Germanię, namalowany w marcu 1848 roku
 (241) Germania – planetoida
 Germania (linie lotnicze)
 Welthauptstadt Germania – hitlerowski plan przebudowy Berlina jako przyszłej stolicy świata
Germania - pułk SS
 Germania – miasto w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Germania (ang. Germania Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Germania (ang. Germania Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Germania (ang. Germania Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Kluby piłkarskie:
 Germania Breslau – niemiecki klub piłkarski 
 Germania Kattowitz – górnośląski klub piłkarski 
 Germania Königshütte – niemiecki klub piłkarski (dawna nazwa AKS Chorzów)

Pomniki:
 Pomnik Germanii w Raciborzu
 Pomnik Germanii w Stargardzie